Alexandre Albouy (né en 1979), joueur français de rugby à XV ;
 Jean Albouy (né en 1943), homme politique français de gauche ;
 Joseph-Jean-Baptiste Albouy, dit Dazincourt (1747-1809), acteur français.

Toponyme 

 rue Albouy, ancien nom de la rue Lucien-Sampaix, à Paris